Arat beziehungsweise ARAT bezeichnet:
 Aratos von Soloi
 Arat (Name), türkischer Personenname (mit Namensträgern)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Arat (Kentucky), im Cumberland County

ARAT ist die Abkürzung von:
 Association des Radio Amateurs Tunisiens, tunesischer Amateurfunkverband

Siehe auch:
 Aratos
 Arad